Ла Малобра има више значења:

 Ла Малобра (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Малобра, Ла Пуерта дел Сол (Хесус Марија), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику
 Ла Малобра (Ринкон де Ромос), насеље у савезној држави Агваскалијентес у Мексику